Das ASB Classic 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Auckland. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 4. bis zum 9. Januar 2016 statt, parallel zu den WTA-Turnieren in Shenzhen und Brisbane.

Titelverteidigerinnen waren Venus Williams im Einzel und die Paarung Sara Errani/Roberta Vinci im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das ASB Classic 2016 fand vom 2. bis 4. Januar 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätzefür das Hauptfeld im Einzel.

Die folgenden Spielerinnen hatten sich durchgesetzt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Auckland